Cantonul Audun-le-Roman este un canton din arondismentul Briey, departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Anderny || align="right" | 222 || align="right" | 54560 || align="right" | 54015
|-
| Audun-le-Roman || align="right" |  || align="right" | 54560 || align="right" | 54029
|-
| Avillers || align="right" | 79 || align="right" | 54490 || align="right" | 54033
|-
| Bettainvillers || align="right" | 155 || align="right" | 54640 || align="right" | 54066
|-
| Beuvillers || align="right" | 307 || align="right" | 54560 || align="right" | 54069
|-
| Mont-Bonvillers || align="right" | 955 || align="right" | 54111 || align="right" | 54084
|-
| Crusnes || align="right" |  || align="right" | 54680 || align="right" | 54149
|-
| Domprix || align="right" | 59 || align="right" | 54490 || align="right" | 54169
|-
| Errouville || align="right" | 725 || align="right" | 54680 || align="right" | 54181
|-
| Joppécourt || align="right" | 139 || align="right" | 54620 || align="right" | 54282
|-
| Joudreville || align="right" |  || align="right" | 54490 || align="right" | 54284
|-
| Landres || align="right" | 930 || align="right" | 54970 || align="right" | 54295
|-
| Mairy-Mainville || align="right" | 479 || align="right" | 54150 || align="right" | 54334
|-
| Malavillers || align="right" | 134 || align="right" | 54560 || align="right" | 54337
|-
| Mercy-le-Bas || align="right" |  || align="right" | 54960 || align="right" | 54362
|-
| Mercy-le-Haut || align="right" | 275 || align="right" | 54560 || align="right" | 54363
|-
| Murville || align="right" | 204 || align="right" | 54490 || align="right" | 54394
|-
| Piennes || align="right" |  || align="right" | 54490 || align="right" | 54425
|-
| Preutin-Higny || align="right" | 133 || align="right" | 54490 || align="right" | 54436
|-
| Saint-Supplet || align="right" | 165 || align="right" | 54620 || align="right" | 54489
|-
| Sancy || align="right" | 327 || align="right" | 54560 || align="right" | 54491
|-
| Serrouville || align="right" | 525 || align="right" | 54560 || align="right" | 54504
|-
| Trieux || align="right" |  || align="right" | 54750 || align="right" | 54533
|-
| Tucquegnieux || align="right" |  || align="right" | 54640 || align="right" | 54536
|-
| Xivry-Circourt || align="right" | 296 || align="right" | 54490 || align="right" | 54598
|}
 
 

Cantoane în Meurthe-et-Moselle